Brodski ist ein russischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Alexander Sawwitsch Brodski, sowjetisch-russischer Künstler und Architekt
 Alexandra Brodski (* 1989), deutsch-russische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Isaak Israilewitsch Brodski, russisch-sowjetischer Maler
 Iossif Alexandrowitsch Brodski (bekannt als Joseph Brodsky), US-amerikanischer Dichter sowjetischer Herkunft
 Lasar Brodskyj, ukrainischer Zuckermagnat und Philanthrop
 Sawwa Grigorjewitsch Brodski, sowjetischer Maler

Siehe auch
 Brodsky (alternative Schreibweise)